Фитри может означать:

Топонимы 
 Фитри — департамент региона Батха, Чад.
 Фитри — озеро в Чаде.